Сале́ев Рина́т Ахмеду́ллович (род. 5 сентября 1965 года в городе Омск) — российский учёный и педагог, специалист в области стоматологии, доктор медицинских наук (2002), профессор кафедры ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского университета (2010). Генеральный директор ООО «Стоматологическая поликлиника № 5 г. Казани» (1993). Декан стоматологического факультета и главный врач стоматологической поликлиники Казанского государственного медицинского университета (2011).

Биография 
Родился в 5 сентября 1965 году в г. Омске. В 1982 г. закончил с золотой медалью Долгоостровскую среднюю школу Батыревского района Чувашской АССР.

В 1982 г. поступил на первый курс стоматологического факультета Казанского государственного медицинского института и в 1987 г. с отличием его закончил. Хотя учёба занимала много времени, с первого курса занимался студенческой общественной работой, проявляя организаторские способности и высокие деловые и соревновательные качества, занимался спортом — был членом сборной команды КГМИ по волейболу, занимался научной исследовательской работой — принимал участие и становился обладателем первых мест на всесоюзных студенческих олимпиадах и конференциях.

В 1987—1989 гг. проходил обучение в клинической ординатуре, а затем с 1989 по 1992 гг. продолжил обучение в очной аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского института.

С 1992 по 2007 гг. работал ассистентом, зав. ортопедическим отделением стоматологической поликлиники Казанского мединститута.

С 1993 по 2005 г.г. работал главным врачом МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5 г. Казани», с 2005 по настоящее время — генеральный директор ООО «Стоматологическая поликлиника № 5 г. Казани».

В 1999 г. получил второе образование по специальности «экономист-менеджер» в Казанском государственном техническом университете.

Научная, педагогическая и административная деятельность 
В 1990 г. под руководством профессора Л. М. Демнера защитил кандидатскую диссертацию на тему «Повышение эффективности замещения дефектов зубных рядов у рабочих химического предприятия». В 2002 г. защитил докторскую диссертацию по специальностям «стоматология» и «общественное здоровье и здравоохранение» на тему «Пути реформирования системы муниципальной ортопедической стоматологической помощи в крупном городе (клинико-организационные и этико-правовые аспекты», посвященную проблемам реформирования ортопедической стоматологической службы на региональном уровне.

С 2007 по 2010 гг. — доцент кафедры ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского университета. С 2009 по 2011 гг. — проректор по общим вопросам Казанского государственного медицинского университета (по совместительству).

С 2010 г. по настоящее время — профессор кафедры ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского университета.

С 2011 г. по настоящее время — декан стоматологического факультета и главный врач стоматологической поликлиники Казанского государственного медицинского университета.

Является автором более 311 научных трудов (опубликованные статьи в SCOPUS — 25; статьи в Web of Since, WoK — 2; в ВАК журналах — 82, в др. журналах и сборниках — 128; тезисы — 74). Получены авторские свидетельства на 14 патентов. Изданы 3 учебника для студентов стоматологического факультета в соавторстве с ведущими российскими учёными ортопедами-стоматологами, 83 учебных и учебно-методических пособий.

Врач высшей категории по специальностям «Ортопедическая стоматология», «Терапевтическая стоматология», «Хирургическая стоматология» и «Общественное здоровье и организация здравоохранения».

С 2003 г. вице-президент Стоматологической Ассоциации Республики Татарстан, с 2006 г. вице-президент Стоматологической Ассоциации России. В 2021 г. избран на пост Президента-элект СтАР 2021—2024 г.г. Работает в комиссиях Ученых Советов вуза и факультета, деканате, приемной комиссии, рабочих группах. Для отрасли здравоохранения участвует в рабочей группе по разработке стандартов, протоколов и других нормативных документов.

Член Диссертационных Советов: Башкирского государственного медицинского университета и Первого Санк-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова.

Член редакционной коллегии журналов для стоматологов-практиков «Клиническая стоматология», «Стоматология для всех», «Современная ортопедическая стоматология», «Российский стоматологический журнал».

За долголетний благородный труд по воспитанию врачебных, педагогических, научных кадров, огромную научную и лечебную работу удостоен высоких государственных наград: Почётное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» (2000.г), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орден СтАР «За заслуги перед стоматологией» II степени (2012), Почётное звание СтАР «Заслуженный стоматолог».

Награждён дипломом победителя конкурса: III степени за «Лучшее учебное издание Казанского государственного медицинского университета» (2017). Победитель XVI Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»: III место в номинации «Инновации в образовании» — «Учебная симуллиционная стоматологическая поликлиника».

Основные научные труды

Диссертации 
Кандидатская диссертация: «Повышение эффективности замещения дефектов зубных рядов у рабочих химического предприятия» — Казань, 1990. — 159 с. Д.1585

Докторская диссертация: «Пути реформирования системы муниципальной ортопедической стоматологической помощи в крупном городе» (клинико-организационные и этико-правовые аспекты) — Казань, 2002. — 308 с. Д.2023

Научные публикации 
Является автором более 311 научных трудов (опубликованные статьи в SCOPUS — 25; — статьи в Web of Since, WoK — 2; в ВАК журналах — 82, в др. журналах и сборниках — 128; тезисы — 74), среди которых можно отметить:

— Опубликованные статьи в SCOPUS:

1.	Салеева Г. Т., Гималетдинова А. М., Тарасова Е. Ю., Рожина Э. В., Науменко Е. А., Фахруллин Р. Ф., Исламов Р. Р., Салеев Р. А. Исследование цитотоксичности in vitro частиц нанокомпозита для прямой реставрации зубов в стоматологии. Научно-практический журнал Гены & Клетки. — Том X. — № 4. — 2015. — С. 63-67.

2.	Салеев Р.А, Абдрашитова А. Б. Альбинизм в практике врача-стоматолога. Стоматология. — Т. 95. — № 6. — 2016. — С. 22-23. ISSN 0039-1735 (print); ISSN 2309-5318 (online)

3.	Мустакимова Р. Ф., Салеева Г. Т., Салеев Р. А. Гиперестезия зубов у пациентов с мышечно-тоническим синдромом. — Стоматология. — Т. 4. — Медицинский алфавит. — № 29 (292). — 2016. — С. 5-7.

4.	Гималетдинова А. М., Салеева Г. Т., Исламов Р. Р., Салеев Р. А. Изучение цитотоксичности наночастиц наполнителя композитного пломбировочного материала in Vitro. Стоматология. — Т. 95. — № 6. — 2016. — С. 104. ISSN 0039-1735 (print); ISSN 2309-5318 (online)

5.	Ширяк Т. Ю. Салеев Р. А. Оптимизация лечения пульпита временных зубов методом витальной пульпотомии. — Стоматология. — Т. 95. — № 6. — 2016. — С. 80. ISSN 0039-1735 (print); ISSN 2309-5318 (online)

6.	Абдрашитова А. Б., Салеев Р. А., Мусина Л. Т. Practice patterns in prescribing oral care products by dental practitioners. Russian Open Medical Journal. Stomatology. 2017. Volume 6/ Issue 2. Article CID e0208. DOI: 10.15275/rusomJ. 2017.0208. ISSN: 2304-3415.

7.	Slysar O., Saleev R.A., Slysar I., Saleeva G.T., Aymaletdinova Z., Kanukoeva E. Measures to Improve the Marketing Strategy of a Medical Organization. International Dental Journal. Abstracts of the 105th FDI World Dental Congress September 2017. Wiley Blackwell. Vol. 67, Supplement I, September. P.12-13. (FC034). 2017.

8.	Saleev L.R., Saleeva G.T., Sabirova D.K., Sagitova I.I., Saleev R.A. Comparison of the Results of Electrovibratography and MRI in TMD Patients. International Dental Journal. Abstracts of the 105th FDI World Dental Congress September 2017. Wiley Blackwell. Vol. 67, Supplement I, September. P.177. (P277). 2017.

9.	Saleeva G.T., Gimaletdinova A.M., Saleev L.R., Islamov R., Saleev R.A., Fakhrullin R. Nonocomposite Material Particles Toxic Effects on Human Lung Carcinoma Cell Culture Study. International Dental Journal. Abstracts of the 105th FDI World Dental Congress September 2017. Wiley Blackwell. Vol. 67, Supplement I, September. P.191 (P319). 2017.

10.	Saleev R.A., Saleev L.R., Kashapov R.N., Saleeva G.T. Metal Constrructions Surface of Orthopedic Dentures investigation after Sand-Blast Finich. International Dental Journal. Abstracts of the 105th FDI World Dental Congress September 2017. Wiley Blackwell. Vol. 67, Supplement I, September. P.197 (P335). 2017.

11.	Измайлова З. М., Салеев Р. А., Бочковская Е. О., Лавренюк Е. А. Экспертиза качества медицинской помощи. — Стоматология. — Т. 96. — № 6. — 2017. — С. 106—107. ISSN 0039-1735 (print); ISSN 2309-5318 (online)

12.	Салеев Р. А., Лавренюк Е. А., Бочковская Е. О., Измайлова З. М. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. — Стоматология. — Т. 96. — № 6. — 2017. — С. 113—114. ISSN 0039-1735 (print); ISSN 2309-5318 (online)

13.	Kytko O.V. Morphological and radiological study of the contens of canals of the mental spine / O.V.Kytko, Y.L.Vasiliev, S.S. Dydykin. G.T. Saleeva, R.A. Saleev, A.N. Kuzin // Морфология. — 2018. — Т. 153. — 3 (приложение). — С. 69. Импакт-фактор: 0,589; http://aesculap.org/morphology.html

14.	Razumova S, Experience in the Use of Photoactivated Disinfection of Carious Cavities By tolonium Chloride in the Treatment of Deep Carious Lesions of Dentin /S. Razumova, Z. Aymaletdinova, E. Ivanova, G. Saleeva, R. Saleev //Indo Am. J. P. Sci, 2018; 05(07);http://www.iajps.com/

15.	Saleeva G.T. Morphological study of cytotoxicity of 3MTMESPETMFiltekTMUltimate nanocomposite particles in rat models /G.T. Saleeva. A.M. Gimaletdinova, R.R. Islamov, R.A.Saleev // Morphology. — T. 153 — № 3. Импакт-фактор: 0,589; http://aesculap.org/morphology.html

16.	Score possible relationship of metabolic phenotype in obesity and periodontal tissue condition indicators / D.Y.Kryuchkov, I.G.Romanenko, S.I.Zhadko, N.LKulikova, K.G.Kushnir, R.A.Saleev // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2019. — page 10292-10298 06 (05) http://www.iajps.com/

17.	IL1B Gene polymorphism in children with gingival recession / Saleev R/A.,Mamaeva E.V., Akisheva A.R., Valeeva I.Kh., Valeeva E.V., Akhtereeva A.R., Saleeva G.T., Imamieva R.D., Ahmetov I.I. // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2019. — page 1-7 , 06 (01) http://www.iajps.com/

18.	Metagenome of dentogingival sulcus s communities by the young people with intact periodontium / Saleev R.A.,Modina T.N., Abdrakhmanov A.K/. Zinicer D.T., Ilyiskaya Oh.N., Yakovleva G.Yu., Saleeva G.T., Mamaeva E.V. // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2019. — page 1-7 06 (02) http://www.iajps.com/

19.	Determining the need of the elderly people for dental prosthetic restorations in Chuvash republic / Fedorova N.S., Saleev R.A., Saleeva G.T., Shamsutdinov M.I. // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2019. — page 1-7 06 (04) http://www.iajps.com/

20.	Салеев Р. А., Абдрашитова А. Б. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. — Стоматология. — 2019. — Т. 98. — № 6. — С. 13-17.

21.	Седов Ю. Г., Аванесов А. М., Салеев Р. А., Салеева Г. Т., Ярулина З. И. Классификация вариантов применения хирургических направляющих шаблонов для дентальной имплантации. — Стоматология. — 2021. — Т. 100. — № 1. — С. 84-88.

22.	Салеев Р. А., Федорова Н.С, Салеева Г. Т., Мубаракова Л. Н., Васильев Ю. Л., Салеева Л. Р. OUALITY OF LIFE IN GERIATRIC PATIENTS WITH VARIOUS DENTITION DEFECTS. DENTISTRY // Archiv evromedica. — V. 10. — № 4. — p. 176-180.

23.	ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДО-ПАРОДОНТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ Салеев Р. А., Блашкова С. Л., Крикун Е. В., Салеева Г. Т., Блашкова Ю. В., Валеева Е. В. Biomedical Photonics. — 2021. — Т. 10. — № 1. — С. 17-24.

24.	Мустафин Р. И., Будников В. В., Абдуллина С. Г., Насибуллин Ш. Ф., Салеев Р. А. Поликомплексный носитель для трансбуккальной мукоадгезивной доставки метронидазола. Разработка и регистрация лекарственных средств. — 2020. — Т. 9. — № 2.

25.	Rinat A. Saleev, Larisa N. Mubarakova, Gulshat T. Saleeva, Rezeda F. Mustakimova, Liaisan R. Saleeva, Evgeniia B. Golubeva. The Effect of Endogenous Intoxication on the Dynamics of Recovery from Traumatic Injuries of the Lower Jaw //BioNanoScience (2021) 11:463-468.

— Статьи Web of Since, WoK:
1. Medical fnd social aspects of maxillofacial diseases, depending on duration of temporary disability / Saleev R.A., Abdrashitova A.B. // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. — 2018. — page 1-7 05 (12) http://www.iajps.com/

2. Saleev R. A., Mamaeva E.V., Akisheva A.R., Valeeva I.KH., Valeeva E.V.,Akhtereeva A.R., Saleeva G.T., ImamievaR.D., Ahmetov I.I. IL 1B GENE POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH GINGIVAL RECESSION. IAJPS 2019, 06(01) 1298—1303 Saleev R.A. et al ISSN 2349-7750. http://www.iajps.com/

Учебники и учебные пособия 
— Изданы 3 учебника для студентов стоматологического факультета в соавторстве с ведущими российскими учёными ортопедами-стоматологами и 83 учебных и учебно-методических пособий:
1. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского, Г. Т. Салеевой, Р. А. Салеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 824 с.: ил. ISBN 978-5-9704-3582-3 Раздел: Методы диагностики в ортопедической стоматологии. Клиническое обследование (Г. Т. Салеева). — С. 17-21. Раздел: Врачебная техника в ортопедической стоматологии. Шинирование зубов при лечении заболеваний пародонта А. Н. Ряховский, Г. Т. Салеева). — С. 452—462.

2. Основы технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / С. И. Абакаров, Р. А. Салеев, Г. Т. Салеева, И. И. Сагитов [и др.]; под ред. Э. С. Каливраджияна.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — Т. 1- 576 с. : ил. ISBN 978-5-9704-3609-7 (т.1). ISBN 978-5-9704-3608-0 (общ.).

3. Основы технологии зубного протезирования: учебник: в 2 т. / Е. А. Брагин, Р. А. Салеев, Г. Т. Салеева, [и др.]; под ред. Э. С. Каливраджияна.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Т. 2-392 с. : ил. ISBN 978-5-9704-3610-3 (т.2). ISBN 978-5-9704-3608-0 (общ.).

Член Диссертационных Советов 
— член Диссертационного Совета Башкирского государственного медицинского университета (пр.№ 276/нк МИНОБРНАУКИ РФ).

— член Диссертационного Совета" Первого Санк-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова Д208.090.07 (пр.654/нк МИНОБРНАУКИ РФ от 30.11.2020 г.)

Вице-президент СтАР — 28 сентября 2021 года избран на пост Президента-элект СтАР 2021—2024 г.г.

Член редакционной коллегии 
— член редколлегии журнала для стоматологов — практиков «Клиническая стоматология»

— член редакционной коллегии журнала «Стоматология для всех»

— член редакционной коллегии журнала «Современная ортопедическая стоматология»

— член редакционной коллегии журнала «Российский стоматологический журнал»

Награды 
– Почётное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» (2000.г).

– Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

– Орден СтАР «За заслуги перед стоматологией» II степени.

– Почётное звание СтАР «Заслуженный стоматолог».

Достижения, дипломы победителей конкурсов:

– Награждён дипломом победителя конкурса: III степени за «Лучшее учебное издание Казанского государственного медицинского университета», г.Казань, 15 мая 2017 г.

– Победитель XVI Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»: III место в номинации «Инновации в образовании» – «Учебная симуллиционная стоматологическая поликлиника».

Источники 
1. Профессорлар гаилэсе. Журнал «Сююмбикэ». — Казань, сентябрь 2012 г. — № 9. — С. 12-15.

2. Салеев Р. А. Высокая планка КГМУ. Журнал «Татарстан». Общественно-политическое издание. — Изд-во: ОАО «Татмедиа». — Казань, 2 февраля 2012 г. — С. 49.

3. Лига выпускников Казанского государственного медицинского университета. https://www.lvkgmu.ru/prazdnik200.html

4. Стоматологические ВУЗы РФ. Стоматологическому факультету Казанского государственного медицинского университета 60 лет! Факультет в лицах. Созинов А. С., Альбицкий В. Ю., Салеев Р. А., Абросимова М. Ю. Стоматологические ВУЗы РФ. Стоматологическому факультету Казанского государственного медицинского университета 60 лет! Факультет в лицах / А. С. Созинов [и др.] // Экономика и менеджмент в стоматологии. — 2014. — Вып. 2 (43). — С. 74-83.

5. Салеев Ринат Ахмедуллович (к юбилею автора) : библиогр. указатель научных трудов / Казан. гос. мед. ун-т; [сост.: Д. Х. Гайнутдинова, С. А. Семёнычева]. — Казань : КГМУ, 2015. — 40 с.

6. Развитие ортопедической стоматологии в системе высшей медицинской школы Республики Татарстан / М. Ю. Абросимова, А. Ю. Иванов, Г. Т. Салеева, К. В. Кравченко // Казанский медицинский журнал. — 2017. -Т. 98. — № 1.

Персоналии по алфавиту
Стоматологи России
Медики Татарстана
Выпускники Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанского медицинского университета